2 miejscowości w Polsce: 
 Białawoda – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Borzechów 
 Białawoda – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna